Ши́льник водяно́й (или шильник во́дный) — под таким названием в умеренной климатической зоне известны несколько болотных растений.

Значения 
 Ши́льник водяно́й, шильник во́дный или ши́льница во́дная () — вид низкорослых невзрачных однолетних травянистых растений семейства капустных из рода шильник (). Своё название шильник получил за узкие и тонкие листья (шиловидные).

 Ши́льник водяно́й, во́дный подоро́жник или али́сма () — частуха, род многолетних Травянистых растений из семейства Часту́ховые (). Своё название «шильник» частуха получила за длинные тонкие соцветия, словно бы составленные из металлических прутьев.

 Ши́льник водяно́й, боло́тник или стрела́ () — стрелолист, родственный предыдущему род многолетних Травянистых растений из семейства Часту́ховые (), некоторые виды из которого также называют шильником (или водяным шильником) за тонкие сужающиеся к концу черешки листьев.